La formula molecolare C8H10N4O2 può indicare:
 Caffeina
 Guaranina

Formule molecolari